

Geografia 
Antonio Díaz – comune venezuelano nello stato del Delta Amacuro
Antonio Díaz – comune venezuelano nello Stato di Nueva Esparta

Persone 
 Antonio Díaz – pugile messicano
 Antonio Díaz – karateka venezuelano
 Antonio Fernando Díaz – ex-calciatore spagnolo
 Antonio Díaz-Miguel – allenatore di pallacanestro spagnolo
 Antonio Díaz Soto y Gama – rivoluzionario e politico messicano
 Antonio Díaz Jurado – calciatore spagnolo
 Antonio Díaz Gil – calciatore spagnolo